Bukovics von Kiss-Alacska ist der Familienname folgender Personen:

 Camilla von Bukovics von Kiss-Alacska (1869–1935), österreichische Schauspielerin, siehe Camilla von Bukovics
 Christine von Bukovics  von Kiss-Alacska (1867–nach 1902), österreichische Schauspielerin, siehe Christine von Bukovics
 Emmerich von Bukovics von Kiss-Alacska (1844–1905), österreichischer Theaterdirektor und Dramaturg, siehe Emmerich von Bukovics 
 Karl von Bukovics von Kiss-Alacska (1835–1888), österreichischer Schauspieler, siehe Karl von Bukovics